Самоне може да се отнася за:

 Самоне (), село в Италия, административен регион Пиемонт, провинция Торино
 Самоне (), село в Италия, административен регион Трентино-Южен Тирол, автономна провинция Тренто